Суперкубок Австрії з футболу 1997 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 липня 1997 року між чемпіоном Австрії клубом Аустрія (Зальцбург) та володарем кубка Австрії клубом Штурм.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1997
Австрія
1997 в австрійському спорті